Gminy w USA:
 Middlecreek (ang. Middlecreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Middlecreek (ang. Middlecreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset